Llavors de les plantes del gènere Pisum
Pèsol (Pisum sativum)
 Llavors de les plantes del gènere Lathyrus
 Llavors de les plantes del gènere Vigna
 Llavors de les plantes del gènere Dipogon

Vegeu també 
 Fesols